Сьо Тай (1843 — 1901) — дев'ятнадцятий і останній ван Королівства Рюкю з другої династії Сьо
 Тай Конклін (1976) — американський хокеїст, воротар
 Тай Фіфф — американський хіп-хоп продюсер, засновник компанії Tybu Productions

 Тай — село, Екібастузька міська адміністрація, Павлодарська область, Казахстан

Див. також 
 Сен-Нікола-де-ла-Тай
 Тай-Коба